Огарков Микола Васильович — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу (1977), Герой Радянського Союзу (1977).
 Огаркова Тетяна Анатоліївна ( 1979) — фахівець у галузі теорії літератури та історії французької літератури.
Прізвища